The Smiths — дебютный студийный альбом английской рок-группы The Smiths, выпущенный 20 февраля 1984 года. Альбом достиг второго места в UK Albums Chart, оставаясь там 33 недели.

Об альбоме 
Первая версия записи была признана лейблом Rough Trade «неадекватной», и вместе с продюсером Джоном Портером группа перезаписала альбом в Лондоне и Манчестере. Во время перерывов группа провела тур по Великобритании в сентябре 1983 года. Альбом был хорошо принят критиками, а также общественностью.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 The Smiths (Adobe Flash) at Radio3Net
 The Smiths

Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы The Smiths